Partit Laborista de Barbados, partit polític de Barbados
 Plattelandersbond, partit polític històric dels Països Baixos
 Paris-Levallois Basket, club de bàsquet amb seu compartida a París i Levallois-Perret, a França
 Processor Local Bus, bus utilitzat per microprocessadors IBM
 Plb. també és l'abreviatura de Polibi, historiador grec